Mužská čtyřhra St. Petersburg Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Dominic Inglot a Henri Kontinen, jehož členové nestartovali společně. Kontinen se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Inglota se stal kanadský veterán Daniel Nestor, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Jebavého s Middelkoopem.

Vítězem se stal nenasazený česko-nizozemský pár Roman Jebavý a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal chilsko-argentinské turnajové jedničky Julia Peraltu s Horaciem Zeballosem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jebavý vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Middelkoopa to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Oba vítězové se v následném vydání žebříčku ATP čtyřhry posunuli na svá dosavadní kariérní maxima, když Jebavému patřila 52. příčka a Middelkoopovi 36. pozice.

Nasazení párů 
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (finále)
  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (semifinále)
  Dominic Inglot /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2017